Pirita bezeichnet:

 einen im Nordosten an der Tallinner Bucht gelegenen Vorort von Tallinn, siehe Pirita
 einen Stadtbezirk in Tallinn, siehe Pirita (Stadtbezirk)
 einen Fluss in Estland, siehe Pirita (Fluss)
 eine Motorsport-Rennstrecke östlich von Tallinn, siehe Pirita-Kose-Kloostrimetsa